Coligny peut désigner le nom d'une commune, d'un bâtiment ou un patronyme.

Toponymes 
 Coligny est une commune de l'Ain située sur les premiers contreforts du Revermont.
Voir aussi : Démographie de Coligny (Ain)
 Châtillon-Coligny est une commune du Loiret. Elle se nomme Châtillon-sur-Loing avant le .
Voir aussi : Démographie de Châtillon-Coligny
 Coligny est le nom d'une ancienne commune de Champagne, maintenant absorbée dans celle de Val-des-Marais, dans la Marne.
 Coligny est l'ancien nom d'une commune de Lorraine, maintenant nommée Colligny (avec deux L). 
 Coligny est l'ancien nom d'une commune d'Algérie, actuellement Bouhira (Sétif, commune différente de Bouira).
 Coligny est une commune d'Afrique du Sud.

Bâtiments 
 Le fort Coligny est construit au Brésil en 1555 sur demande de l'amiral de Coligny qui envoya Villegagnon fonder l'établissement français dans la baie de Janeiro.
 Le nom d'une caserne : une caserne d'Orléans a porté le nom de Coligny.

Navires 
 Le Coligny est un navire construit en 1875, destiné à la liaison maritime La Rochelle-île de Ré.

Patronyme 
 D'une ancienne famille noble, la famille de Coligny, qui a produit de nombreux personnages (le plus célèbre étant Gaspard II de Coligny, assassiné  le  lors du massacre de la Saint-Barthélemy). 
 Le nom d'une aviatrice Louise de Coligny-Châtillon (Louise de Pillot-Coligny dite).

Le nom de Coligny a perdu son « de » pour devenir Coligny.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Homonymie de patronyme